Айше-султан может означать:

 Айше-султан (дочь шехзаде Баязида) — дочь шехзаде Баязида от неизвестной наложницы
 Айше-султан (ок. 1570—1605) — дочь султана Мурада III и Сафие-султан.
 Айше-султан (ок. 1605—1657) — старшая дочь султана Ахмеда I и Кёсем-султан.
 Айше-султан (1715/1718 — 1775) — дочь султана Ахмеда III.
 Айше-султан (1887—1960) — дочь султана Абдул-Хамида II от Мюшфики Кадын Эфенди; автор книги «Мой отец — султан Абдулхамид» ()

См. также 

 Айше-хатун